Haltenhoff ist der Name von

 Albert Haltenhoff, Unternehmer und Gründer des gleichnamigen Holz- und Türenwerkes in Bad Lauterberg im Harz 
 Henricus Haltenhoff (1888–1956), Bürgermeister von Frankfurt (Oder), Cottbus und Hannover
 Ferdinand Haltenhoff (1836–1891), von 1882 bis 1891 Stadtdirektor von Hannover